La ridondanza è l'essere sovrabbondante, eccessivo o non necessario. Il termine ha varie accezioni:

Ridondanza – in linguistica, l'uso di parole la cui omissione non costituisce una sostanziale perdita di significato
Ridondanza – in ambito tecnologico, aggiunta di parti duplicate per aumentare l'affidabilità
Ridondanza – in psicologia, secondo la teoria proposta da Watzlawick in riferimento alla Pragmatica della comunicazione umana, questo termine sta ad indicare la ripetizione di schemi comportamentali che osserviamo durante un'interazione
Ridondanza – in teoria dell'informazione, la differenza tra l'entropia H(X) di un insieme X e il suo massimo valore possibile

Altri progetti